Tutta la notte – singolo di Francesco Sarcina
 Tutta la notte – singolo di Livio Cori
 Tutta la notte – singolo di Sangiovanni